Japans premierminister (内閣総理大臣 Naikaku souri daijin) er Japans regeringschef. Premierministeren er udpeget af Japans kejser efter at være nomineret af Japans parlaments medlemmer, og han skal have flertal i Repræsentanternes Hus for at blive på posten. Premierministeren er lederen af Japans ministerråd og udvælger og fravælger ministrene i ministerrådet. Den nuværende premierminister siden 4. oktober 2021 er Fumio Kishida.

I teorien er premierministeren meget magtfuld, med en rolle svarende til Tysklands kansler og endda større endnu grundet Japans regeringsstruktur. Dog, på grund af Japans politiks tradition for enighed og konsensus i parlamentet og med lang tradition for koalitionsregeringer under et system med forholdstalsvalg har premierministeren i praksis meget mindre magt end premierministre i mange andre lande. Posten som formand for det største parti i parlamentet kræver megen forhandling med partitoppen og de øvrige koalitionsledere, og lovforslag bliver oftest fremsat og gennemset af partikomiteer frem for af ministerrådet.

Historie og officiel residens 
Den nuværende post som premierminister stammer fra Japans forfatning fra 1946. Posten eksisterede dog også før 2. verdenskrig i den imperialistiske forfatning, hvor den erstattede den feudale post som kanpaku. Før 1946 var premierministeren direkte valgt af kejseren og havde ikke (ifølge forfatningen) behov for støtte fra parlamentet. Under 2. verdenskrig var premierministeren også formand for Højestekrigsrådet i kejserens navn.

Den officielle residens for premierministeren i Japan hedder Kantei. Det originale Kantei var i brug fra 1929 til 2002. I 2002 blev en ny bygning taget i brug som Kantei.

Liste over premierministre 
Dette er en historisk liste over de individer, der har haft posten som Japans premierminister. Alle regeringerne (og dermed også den enkelte ministers flere poster) er listet i den første kolonner (administrative samlinger), mens individerne tælles op i den anden. For eksempel er den nuværende premierminister Shinzo Abe leder af den 96. regering men den 57. person på posten. 

Det skal bemærkes, at personnavne på japansk anføres med efternavnet først, mens navnene i vestlige medier altovervejende skrives med efternavnet sidst (f.eks: Yukio Hatoyama hedder i følge japanske sprogregler: 鳩山由紀夫 = Hatoyama Yukio).

Se også

Eksterne henvisninger 
 Japans premierminister og hans ministerråds officielle hjemmeside 

Premierministre
 
Lister over regeringsledere